Ингибьёрг Стефаунсдоуттир (, род. 31 августа 1972 в Рейкьявике), известная также под псевдонимом Инга () — исландская певица и киноактриса, представительница Исландии на конкурсе песни Евровидение 1993.

Карьера 
Ингибьёрг начала петь ещё в двенадцатилетнем возрасте. Более «серьёзную» карьеру оперной певицы она начала в 1992, параллельно выступая также в составе дуэта «Peace of Cake». В 1993 певица стала победительницей национального отбора на предстоящий конкурс песни Евровидение. Песня «» (Вам известен ответ) была представлена под девятым номером и финишировала тринадцатой по результатам голосования.

Помимо этого, Инга хорошо известна и как киноактриса. Впервые она снялась в эпизодической роли исторического кинофильма «». Всего она приняла участие в съёмках нескольких фильмов и телесериалов. Последнюю «крупную» роль она сыграла в фильме «»; и в настоящий момент она продолжает карьеру киноактрисы.

Источники 

Участники «Евровидения-1993»
Представители Исландии на «Евровидении»